Кошелевка — топоним:

Молдавия 
 Кошелевка — деревня Сорокского уезда Бессарабской губернии — современная Кушеловка.

Россия 
 Кошелевка — река в России, протекает в Свердловской области, Республике Башкортостан, Челябинской области, приток Юрюзани

Населённые пункты 
 Кошелевка — село в Красноярском районе Астраханской области.
 Кошелевка — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Кошелевка — село в Беднодемьяновском районе Пензенской области.
 Кошелевка — село в Наровчатском районе Пензенской области.
 Кошелевка — деревня в Дуванском районе Республики Башкортостан.
 Кошелевка — посёлок в Сызранском районе Самарской области.
 Кошелевка — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Кошелевка — деревня в Карсунском районе Ульяновской области.

Украина 
 Кошелевка — село, Троицкий район Луганской области
 Кошелевка — село, Красиловский район Хмельницкой области
 Кошелевка — село, Червоноармейский район Житомирской области